Hérin peut désigner :

Patronymes 
 Corrado Hérin (1966-2019), coureur cycliste italien ;
 Danièle Hérin (1947-), universitaire et femme politique française ;
 Naïf Hérin (1981-), chanteuse italienne ;
 Stéphane Hérin (1972-), joueur français de rink hockey ;

Toponymes 
 Hérin, ville française du Nord (Hauts-de-France)
 Hérin, rivière française située dans le Vaucluse (région PACA), affluente du Lez

Autres 
 Fosse d'Hérin,  ancien charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Hérin
 (211473) Herin, astéroïde de la ceinture principale

Voir aussi